GNOME Users and Developers European Conference, (также GUADEC или The GNOME Conference) —
ежегодная европейская конференция пользователей и разработчиков среды рабочего стола GNOME.

Места проведения конференции

См. также 
 Akademy

Ссылки 
 Официальный сайт GUADEC. 
 История GUADEC на официальном сайте конференции. 
 KDE and GNOME to Co-locate Flagship Conferences on Gran Canaria in 2009. 

Конференции и мероприятия движения за свободное программное обеспечение
GNOME